Jan I van Arkel kan verwijzen naar de volgende Hollandse adellijke personen uit de middeleeuwen:
Jan I van Arkel (±1000 - 1034), heer van Arkel en Heukelom uit het eerste huis Arkel;
Jan I van Arkel (±1233 - 1272), heer van Arkel uit het tweede huis Arkel.